Gai Opimi Pansa, qüestor el 294 aC 
 Quint Opimi (cònsol), cònsol el 154 aC 
 Luci Opimi (cònsol), pretor el 125 aC i cònsol el 121 aC 
 Luci Opimi (militar), militar romà
 Quint Opimi (tribú), tribú de la plebs el 75 aC